Quintanilla de Onésimo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Quintanilla de Onésimo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Quintanilla de Onésimo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar